Palestina, regió geogràfica entre la mar Mediterrània i el riu Jordà
 Estat de Palestina, acceptat l'any 2012 com a estat observador no membre per l'Organització de les Nacions Unides
 Territoris Palestins Ocupats, territoris ocupats per Israel que aspiren a esdevenir un estat independent, administrats per l'Autoritat Palestina de Cisjordània i la Franja de Gaza
 Palestina (província romana), província romana establerta cap a l'any 135 i existent fins a la seva fragmentació al segle IV
 Palestina Primera, província romana creada al segle IV per la divisió de la província de Palestina
 Palestina Segona, província romana creada el 358 per la divisió de la província de Palestina 
 Palestina Salutaris, província romana que abraçava la zona del Neguev, Sinaí i el sud-oest de la moderna Jordània, al sud de la mar Morta
 Mandat Britànic de Palestina